Die 31. Fechteuropameisterschaften fanden vom 16. bis zum 21. Juni 2018 in Novi Sad, Serbien, statt. Der Austragungsort war der Sport- und Veranstaltungskomplex SPENS. Die erfolgreichste Nation war mit elf Medaillen, davon sechs Goldmedaillen, Russland.

Modus 
Das Programm umfasste sowohl für Damen als auch für Herren Wettkämpfe in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel. In jeder Disziplin wurde je ein Einzel- und ein Mannschaftswettbewerb ausgefochten. Insgesamt gab es also 12 Gold- und 12 Silbermedaillen zu gewinnen. Der dritte Platz wird im Einzel nicht ausgefochten, in der Mannschaft aber schon. Daher gibt es aufgrund der geteilten dritten Plätze 18 Bronzemedaillen.

Ergebnisse

Herren

Degeneinzel 
Der Einzelwettbewerb im Herrendegen fand am 17. Juni statt. Es nahmen 104 Fechter teil. Gewinner wurde der Vorjahressieger Yannick Borel (Frankreich) vor dem Esten Nikolai Novosjolov und den beiden drittplatzierten Richard Schmidt (Deutschland) und Bohdan Nikischyn (Ukraine).

Titelverteidiger 2017: Yannick Borel 

Turnierplan

Degenmannschaft 
Im Degenmannschaftswettbewerb der Herren nahmen insgesamt 20 Mannschaften teil. Der Wettbewerb fand am 20. Juni statt. Russland gewann vor Frankreich und Italien.

Titelverteidiger 2017 = 

Turnierplan

Floretteinzel 
Im Floretteinzelwettbewerb nahmen 79 Fechter teil. Gewinnen konnte der Russe Alexei Tscheremissinow vor dem Vorjahressieger Daniele Garozzo (Italien) und den zwei drittplatzierten Alexander Choupenitch (Tschechien) und Giorgio Avola (Italien). Der Wettbewerb fand am 16. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: Daniele Garozzo 

Turnierplan

Florettmannschaft 
Der Mannschaftswettbewerb im Florett fand am 19. Juni statt. Es nahmen 14 Mannschaften teil. Sieger war Russland vor Italien und Polen.

Titelverteidiger 2017: 

Turnierplan

Säbeleinzel 
Im Säbeleinzel nahmen 60 Fechter teil. Sieger wurde der Deutsche Max Hartung, der den Titel auch im Vorjahr gewinnen konnte. Zweiter wurde Kamil Ibragimow (Russland) vor den drittplatzierten Sandro Basadse (Georgien) und Dmitri Danilenko (Russland). Der Wettbewerb fand am 18. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: Max Hartung 

Turnierplan

Säbelmannschaft 
Im Säbelmannschaftswettbewerb der Herren nahmen 12 Mannschaften teil. Es gewann Ungarn vor Italien und Deutschland. Der Wettbewerb fand am 21. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: 

Turnierplan

Damen

Degeneinzel 
Im Degeneinzel nahmen 84 Fechterinnen teil. Siegerin wurde die Estin Katrina Lehis vor Kristina Kuusk (Estland) und den drittplatzierten Wioletta Kolobowa (Russland) und Julia Beljajeva (Estland). Der Wettbewerb fand am 18. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: Wioletta Kolobowa 

Turnierplan

Degenmannschaft 
Im Degenmannschaftswettbewerb der Frauen nahmen insgesamt 17 Mannschaften teil. Frankreich gewann vor Polen und Estland. Der Wettbewerb fand am 21. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: 

Turnierplan

Floretteinzel 
Im Floretteinzelwettbewerb nahmen 61 Fechterinnen teil. Gewinnen konnte die Russin Inna Deriglasowa vor der italienischen Vorjahressiegerin Arianna Errigo und den zwei drittplatzierten Alice Volpi (Italien) und Martyna Synoradzka (Polen). Der Wettbewerb fand am 17. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: Arianna Errigo 

Turnierplan

Florettmannschaft 
Beim Mannschaftswettbewerb im Florett nahmen 12 Mannschaften teil. Sieger war Italien vor Russland und Frankreich. Der Wettbewerb fand am 20. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: 

Turnierplan

Säbeleinzel 
Im Säbeleinzel nahmen 58 Fechterinnen teil. Siegerin wurde die Russin Sofja Welikaja vor Cécilia Berder (Frankreich) und den drittplatzierten Svetlana Sheveleva (Russland) und Marta Puda (Polen). Der Wettbewerb fand am 16. Juni statt.

Titelverteidiger 2016: Teodora Kakhiani 

Turnierplan

Säbelmannschaft 
Im Säbelmannschaftswettbewerb der Damen nahmen 13 Mannschaften teil. Es gewann Russland vor der Ukraine und Frankreich. Der Wettbewerb fand am 19. Juni statt.

Titelverteidiger 2017: 

Turnierplan

Medaillenspiegel

Weblinks

Videos 
 Finalgefechte Herrenflorett-Einzel und Damensäbel-Einzel auf dem Youtube-Kanal der Fédération Internationale d’Escrime
 Finalgefechte Herrendegen-Einzel und Damenflorett-Einzel auf dem Youtube-Kanal der Fédération Internationale d’Escrime
 Finalgefechte Herrensäbel-Einzel und Damendegen-Einzel auf dem Youtube-Kanal der Fédération Internationale d’Escrime
 Finalgefechte Herrenflorett-Mannschaft und Damensäbel-Mannschaft auf dem Youtube-Kanal der Fédération Internationale d’Escrime
 Finalgefechte Herrendegen-Mannschaft und Damenflorett-Mannschaft auf dem Youtube-Kanal der Fédération Internationale d’Escrime
 Finalgefechte Herrensäbel-Mannschaft und Damendegen-Mannschaft auf dem Youtube-Kanal der Fédération Internationale d’Escrime

Sonstige Weblinks 
 Ergebnisse auf der Seite der European Fencing Confederation
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018
Sportveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Novi Sad
SPENS